Bonnie Bedelia Culkin – attrice statunitense, sorella di Kit
Kieran Culkin – attore statunitense, figlio di Kit
Kit Culkin – attore statunitense, fratello di Bonnie Bedelia e padre di Kieran, Macaulay e Rory
Macaulay Culkin – attore statunitense, figlio di Kit
Rory Culkin – attore statunitense, figlio di Kit